Stati Uniti d'America
 Middlebury – città della Contea di New Haven, Connecticut
 Middlebury – città della Contea di Elkhart, Indiana
 Middlebury – township della Contea di Shiawassee, Michigan
 Middlebury – città della Contea di Wyoming, New York
 Middlebury – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Middlebury – capoluogo della Contea di Addison, Vermont